Mac Bennett (né le  à Narragansett dans l’État du Rhode Island aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
|2009-2010 ||Roughriders de Cedar Rapids || USHL || 53 || 9 || 15 || 24 || 34 || 2 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
|2010-2011||Wolverines du Michigan||NCAA||32||2||10||12||21||-||-||-||-||-
|-
|2011-2012||Wolverines du Michigan||NCAA||41||4||17||21||18||-||-||-||-||-
|-
|2012-2013||Wolverines du Michigan||NCAA||32||6||12||18||4||-||-||-||-||-
|-
|2013-2014||Wolverines du Michigan||NCAA||31||2||12||14||10||-||-||-||-||-
|-
|2014-2015||Bulldogs de Hamilton||LAH||59||4||8||12||10||-||-||-||-||-
|-
|2015-2016||IceCaps de Saint-Jean||LAH|| 35 || 1 || 2 || 3 || 30||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2015-2016 || Beast de Brampton || ECHL || 4 || 0 || 1 || 1 || 0 || - || - || - || - || - 
|-
| 2016-2017 || Americans de Rochester || LAH || 46 || 3 || 6 || 9 || 15 ||- ||- ||- ||- ||-

Références 

Naissance en mars 1991
Naissance dans le comté de Washington (Rhode Island)
Joueur américain de hockey sur glace
Choix de repêchage des Canadiens de Montréal
Joueur de hockey sur glace des Wolverines du Michigan
Joueur des Bulldogs de Hamilton
Joueur des IceCaps de Saint-Jean
Joueur du Beast de Brampton
Joueur des Americans de Rochester